Грделица () — город в Сербии в общине Лесковац в Ябланичском округе. Согласно переписи населения 2011 года, проживало 2136 жителей.

Географическое положение 
Город находится на въезде в ущелье Грдлич, с северной стороны, на высоте 225 метров над уровнем моря. Он расположен на главной Моравско-Вардарской артерии, где проходят железная дорога и шоссе. В 17 км к северу от Грделицы находится Лесковац, в 11 км к югу — Предежане, а к востоку — Власотинце, в 13 км. Над городом находится холм Кале, куполообразный, с бывшим укреплением, высотой 361 м.

Ссылки 
 Kocić, Danilo (18. 4. 2011). „Foto-razglednica Grdelice”. Јужне вести. Приступљено 21. 4. 2019.
 Ристић, Аристомен (1963). Грделица у пламену револуције. Лесковац.
 „Књига 9”. Становништво, упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. мај 2004. ISBN 86-84433-14-9.
 „Књига 1”. Становништво, национална или етничка припадност, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. фебруар 2003. ISBN 86-84433-00-9.
 „Књига 2”. Становништво, пол и старост, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. фебруар 2003. ISBN 86-84433-01-7.

Населённые пункты Сербии